Paid in Full (film), een Amerikaanse film uit 2002
 Paid in Full (album), een nummer en album van Eric B. & Rakim uit 1987